Kanoch ist der Name von:
 Kanoch (Utah), eine Ortschaft im US-Bundesstaat Utah
 Kanosh Indian Village, eine Ortschaft im US-Bundesstaat Utah
 Kanosh Canyon, ein Tal im US-Bundesstaat Utah